Будва́нская ривье́ра () — длинная полоса (35 км) побережья Адриатического моря на юго-западе Черногории. Основная курортная зона Черногории.

В состав Будванской ривьеры входят следующие курорты:
 Будва;
 Милочер;
 Свети-Стефан;
 Петровац;
 Бечичи;
 Рафаиловичи; 
 Пржно;
 Дробничи;
 Режевичи;
 Крстац;
 Булярица.

Источники 
 .